Друга лига Мађарске у фудбалу (), тренутно званично Лига Меркантил банке (-{Merkantil Bank Liga}-) као спонзор фудбала у Мађарској. Крајем 2004/05 сезоне формат такмичења је промењен са једне групе од 14 тимова на две групе, исток и запад, свака са по 16. тимова. Такође је 2013. године поново вра. Први и други тим на крају сезоне бивају пребачени у прву лигу а задња два тиме бивају пребачени у трећу лигу.

Формат
Мађарска фудбалсака федерација је најавила 2. марта 2017. године да се лига неће смањити на 12 тимова.

Листа шампиона

Референце

Спољашње везе 
Official page (Мађарски)
НБ 2 на www.soccerway.com

Спољашње везе 
 Internet Страница навијача  
 Званична страница клуба 

Фудбал у Мађарској